Kazan puede referirse a:
la transcripción en varios idiomas de la ciudad rusa llamada Kazán en español y a los términos de ella derivados, como la Virgen de Kazán, a cuya advocación están dedicadas varias iglesias y catedrales rusas.
al helicóptero Kazan Ansat
el emperador japonés Kazan Tennō
el director de cine estadounidense de origen griego Elia Kazan
al río canadiense Kazan

Véase también 
Kazán (desambiguación)